Punk Goes Pop 4 — двенадцатый сборник из серии Punk Goes…, выпущенный на лейбле Fearless Records 21 ноября 2011 года и состоящий из каверов различных поп-панк и пост-хардкор групп на песни исполнителей поп-музыки. В хит-парадах сборник достиг 14 позиции в Top Rock Albums, 8 в Top Independent Albums и 92 в Billboard 200.

Список композиций

Бонус диск 
 Breathe Carolina — «Wooly»
 Every Avenue — «Fall Apart»
 Go Radio — «Goodnight Moon»
 A Skylit Drive — «The Cali Buds»
 Chunk! No, Captain Chunk! — «In Friends We Trust»
 Blessthefall — «Promised Ones»
 Motionless in White — «Immaculate Misconception»
 Sparks the Rescue — «Worst Thing I’ve Been Cursed With»
 For All Those Sleeping — «I’m Not Dead Yet»
 The Word Alive — «2012»

Примечания 

Сборники 2011 года
Сборники на английском языке